

Ялчино — присілок, Іртюбяцька сільська рада, Кугарчинський район, Башкортостан
 Ялчино — присілок, Ялчинська сільська рада, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Ялчинська сільська рада